(957) Камелия () — сравнительно небольшой астероид главного пояса, который был открыт 7 сентября 1921 года Карлом Рейнмутом в обсерватории Хайдельберг и назван в честь латинского названия рода вечнозелёных деревьев или кустарников семейства чайные.

См. также 
 Список астероидов (901—1000)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Карлом Рейнмутом
Астероиды диаметром от 40 до 100 км